Avrillé kan syfta på:

 Avrillé, Maine-et-Loire, fransk kommun i departementet Maine-et-Loire 
 Avrillé, Vendée, fransk kommun i departementet Vendée
 Avrillé-les-Ponceaux, fransk kommun i departementet Indre-et-Loire